Mauri kan syfta på:

 Río Mauri – ett vattendrag i Bolivia, på gränsen till Peru

Personer
 Juan Mauri (1988–), en argentinsk fotbollsspelare
 Stefano Mauri (1980–), en professionell fotbollsspelare